Джинн (также Джин, The Genies, Gin, Jin, Ginn, Jinn, Zhin) — испанско-украинская инди-рок-группа. Образовалась в Киеве в 1992 году. «Джинны́», как их величали в народе, были одной из самых значимых украинских независимых рок-групп 90-х, именно благодаря им и с их участием украинская рок-сцена сделала первые шаги из подполья к широкому слушателю. Как одна из немногих интернациональных рок-групп Украины, длительно игнорируемые официальным украинским шоу-бизнесом, Джинны выполняли своего рода роль рок-моста, связывающего Украину с западом. Одновременно группа синтезировала украинскую народную музыку с такими неожиданными влияниями как мальдивский фолк или британский панк.

Оригинальный состав 
 Вахтанг Кебуладзе — танцы, поэзия, вокал
 Андрей Глухарев — гитара
 Жерард Адровер — барабаны

Дискография 
 1993 Live in Spain (PMadre UnLtd)
 1995 Иеремиада (PMadre UnLtd)
 1996 Слушаю и повинуюсь! (Western Thunder)
 1998 Няня, я улетел! (Eurostar / Galas MF)
 2010 Сни Мертвого Мрійника (A-HOUSE)
2012 - Черные Буги [Архивные Записи 1993-2008]  (Karliki Records)

Интересные факты 
 В школьные годы вокалист группы Вахтанг исполнил одну из главных ролей в фильме "Мужчины есть мужчины" 
 Так как по-украински название группы пишется с одной «н» — «Джин», его можно интерпретировать и как Джинн и как Джин.
 Барабанщик группы Жерард Адровер родился и вырос в Каталонии на острове Майорка.
 Вокалист группы Вахтанг Кебуладзе является доктором наук в области философии , преподавателем нескольких университетов Европы и автором ряда значимых научных публикаций. Его специализация — феноменология.
 Джинн были первой рок-группой из бывшего СССР, гастролировавшей в Каталонии (осень 1993).
 После участия в ежегодном испанском рок-фестивале "Pop-Rock" в 1997 году группе предлагался рекординговый контракт европейским отделением американской компании Уорнер Брос. (Warner Bros., Warner Brothers).

Видео-записи группы Джинн 
 Видео Джинн на YouTube

Ссылки 
 Официальный сайт группы Джинн
 Альбом 2010 года "Сни Мертвого Мрійника"
 Альбом 1998 года "Няня, я улетел!"
 Альбом 1996 года "Слушаю и повинуюсь"
 Рецензия в журнале "Галас"
 Статья www.kmstudio.com.ua
 Заметка www.musica.com.ua
 Страничка о группе "Джинн"
 Испанская и украинская пресса о группе "Джинн"
 Интервью part.org.ua с Вахтангом Кебуладзе
 Фотографии группы "Джинн"
 Интервью с Вахтангом Кебуладзе на телеканале Торф ТВ

Рок-группы Украины
Поп-группы Украины